Puente del Congosto kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puente del Congosto (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Puente del Congosto (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar